

Toponyme
 Plasence, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Piets-Plasence-Moustrou
 Plasence, ville espagnole de la province de Cáceres

Voir aussi
 Piets-Plasence-Moustrou, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme